

Astronomia 
 Cratere Vils – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Vils – fiume affluente del Lech che scorre in Germania (distretto della Svevia, Baviera) e Austria (distretto di Reutte, Tirolo)
 Vils – fiume affluente del Danubio che scorre in Germania (Baviera)
 Vils – fiume affluente del Naab che scorre in Germania (Baviera)

Austria 
 Vils – città nel distretto di Reutte (Tirolo)

Danimarca 
 Vils – frazione del comune di Morsø (Jutland settentrionale)